Rejencja gdańska – rejencja w latach 1815-1920
 Rejencja gdańska – rejencja w latach 1939-1945